Good Neighbor (en.: gute Nachbarschaft) steht für:
 Good Neighbor Policy, US-Doktrin unter Franklin D. Roosevelt der 1930er Jahre
 Good Neighbor International Bridge zwischen den USA und Mexiko
 Good Neighbor Sam, Filmkomödie (1964)
 Good Neighbor Peak, Berg in Alaska